Я́годное () — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Жалтырского сельского округа. Код КАТО — 113639700.

География 
Село расположено на стечения рек Баксук и Колутон, в северной части района, на расстоянии примерно 31 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — села Астраханка, в 24 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — села Жалтыр.

Абсолютная высота — 289 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Старый Колутон — на западе, село Айнаколь — на северо-востоке, аул Караколь — на северо-западе. село Новый Колутон — на севере.

Население 
В 1989 году население села составляло 386 человек (из них русские — 34 %, немцы — 24 %).

В 1999 году население села составляло 254 человека (130 мужчин и 124 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 121 человек (67 мужчин и 54 женщины).

Улицы 
 ул. Достык

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Астраханского района